Siresi – abitanti di Siris (Italia)
Siresi – abitanti di Siro (Cercino)